Kulør har flere betydninger:
 Kulør (farvetone) – en graduering af farver i det synlige spektrum
 Kulør (kortspil) – en angivelse af de fire symboler og farver i et sæt spillekort
 Madkulør – et tyktflydende sortbrunt og bittert smagende farvestof til farvning af sovse